Il toponimo Veselíčko può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

Veselíčko, comune del distretto di Písek in Boemia Meridionale
Veselíčko, comune del distretto di Přerov nella regione di Olomouc